McDiarmid ou MacDiarmid sont des patronymes irlandais pouvant désigner:

Patronyme

McDiarmid
Archie McDiarmid (1881-1957), athlète olympique canadien
, activiste environnemental néo-zélandaise
 (1869-1942), avocat américain
 (1952-1995), artiste et activiste australien
 (1906-1994), homme politique américain de Virginie
 (1909-2000), bibliothécaire et académicien américain
 (1880-1946), joueur de football écossais
Howard McDiarmid (1927-2010), médecin et homme politique canadien
Ian McDiarmid (né en 1944), acteur écossais
 (1903-1974), joueur australien de football australien

 (1914-1996), essayiste et académicien écossais
 (né en 1967), photographe écossais

MacDiarmid
Alan MacDiarmid (1927-2007), chimiste néo-zélandais
 (1922-2020), peintre néo-zélandais
 (1869-1933), homme politique canadien en Ontario
Hugh MacDiarmid (1892-1978), poète et journaliste écossais
, femme politique canadienne en Colombie-Britannique
 (1925-2003), homme politique australien
 (1875-1947), homme politique canadien de l'Ontario

Endroits
, chute du parc provincial Wells Gray en Colombie-Britannique
McDiarmid Park, stade de football de Perth en Écosse

Voir aussi

Homonymie de patronyme